JNE est un sigle pouvant signifier :
  ;
  ;
 .